Rafael Moreno puede referirse a:

 Rafael Moreno Aranzadi "Pichichi" (1892-1922), futbolista español;
 Rafael Moreno Durán (1945-2005), escritor colombiano;
 Rafael Moreno Pecino (1945-), pintor español;
 Rafael Moreno Rojas (1937-2021), político (DC) chileno - Senador;
 Rafael Moreno Valle (1917-2016), político mexicano - Gobernador de Puebla (durante 1969-1972); o
 Rafael Moreno Valle Rosas (1968-2018), político mexicano - Senador, nieto del anterior.